HOT, Хот Маарахот Тикшорет Баам () — израильская телекоммуникационная компания предоставляющая услуги кабельного телевидения, инфраструктуру быстрого кабельного интернета, услуги стационарной и сотовой телефонной связи.

По утверждению компании, она предоставляет услуги более чем 60 % абонентов многоканального телевидения и более чем 40 % пользователей скоростного интернета.

В 2008 году компания «HOT» стала лауреатом кинопремий Израильской телевизионной академии. При поддержке компании создан анимационный фильм «Вальс с Баширом»

Офисы компании находятся в индустриальной зоне Якум. Базовый пакет каналов, который предлагает подписчикам компания «HOT», включает 59 каналов на 12 языках: 7 — на арабском, 6 — на русском, 3 — на французском, 3 — на немецком, 2 — на итальянском, 2 — на турецком, 1 — на венгерском, 1 — на румынском, 1 — на испанском и 1 — на хинди. Самые популярные каналы среди израильтян — Канал 2 и Израиль 10.

Пакеты телеканалов

Стандартный Базовый

Развлекательные каналы : 

1) Hot 3 (HD)

2) Hot Plus

3) 8 канал

4) 10 канал

5) Израиль 1 (HD)

6) Морешет 

7) Канал Покупок

8) 2 Канал Израиль 

9) Учебный канал 

10) MTV Израиль 

11) Viva (Сериалы)

12) CBS Drama 

13) BBC Entertainment

14) Канал Моды 

Детские Каналы : 

1) Хоп Израиль

2) Disney Junior 

3) Детский Канал

4) Zoom 

5) Nick Junior

Канал Фильмов : 

1) Hot Films

Спортивные Каналы : 

1) One (HD)

2) Euro Sport

3) Trace

4) Спорт 5 

5) Motors TV 

6) Fox Sports

7) One 

Канал Природа : 

1) National Geographic 

Новостные Каналы :  

1) Hala TV  

2) Израиль 33 

3) BBC World News 

4) France 24 

5) Fox News 

6) Канал Кнессета 

7) SKY News 

8) Fox Businesse 

9) MSNBC 

10) CCTV News 

11) Euro News 

12) NHK World TV  

Музыкальные Каналы : 

1) Музыка 24 

2) Clubbing TV  

3) MTV Music 

4) VH-1  

5) Mezzo  

6) Vintage 

7) Music Box         

Каналы на Русском Языке :          

1) 9 Канал          

2) ОРТ          

3) РТР          

4) RTVI          

5) Наше Кино         

6) VIVA (Русский Перевод)         

7) ТВЦ Международный         

8) Карусель         

9) RTVC

Ссылки 
 Сайт компаний на русском языке

Примечания 

Телекоммуникационные компании Израиля